2 miejscowości w Polsce: 
 Opiesin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Opiesin – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola